

Cucina 
 Juicy Lucy – panino statunitense

Musica 
 Juicy Lucy – gruppo musicale britannico
 Juicy Lucy – album dell'omonimo gruppo musicale del 1969
 Juicy Lucy – album di Sal Salvador del 1978